Bergfeste steht für:
 Höhenburg, als historische oder traditionelle Bezeichnung
 im Bergbau stehenbleibendes Gestein, siehe Weitungsbau

Siehe auch:
 Bergfest